David Smith (1880–1945) – południowoafrykański strzelec, olimpijczyk z 1920 i 1924
 David Smith (1906–1965) – amerykański rzeźbiarz
 David Smith (1925–2014) – amerykański żeglarz sportowy, mistrz olimpijski z 1960
 David Smith  (1926–1981)– amerykański pediatra
 David R. Smith (ur. 1937) – amerykański entomolog
 David Smith (ur. 1955) – australijski chodziarz, olimpijczyk z 1980 i 1984
 David Smith (ur. 1962) – brytyjski lekkoatleta, młociarz, olimpijczyk z 1988
 David Smith (1962–2002) – brytyjski wrestler występujący pod pseudonimami ringowymi jako Davey Boy Smith oraz The British Bulldog
 David Smith (ur. 1963) – brytyjski historyk
 David Smith (ur. 1974) – brytyjski lekkoatleta, młociarz, olimpijczyk z 1996
 David Smith (ur. 1985) – amerykański siatkarz
 David Smith (ur. 1989) – brytyjski sportowiec uprawiający boccię
 David Adley Smith (ur. 1992) – portorykański lekkoatleta, skoczek wzwyż, olimpijczyk z 2016
 David Smith – irlandzki curler
 David Smith – szkocki curler
 David Smith – nowozelandzki rugbysta
 David R. Smith – amerykański fizyk

Zob. też:
 Dave Smith